Vojni čin, stupanj u vojnoj ili policijskoj hijerarhiji
 Čin (kazalište), dio kazališne predstave
 Čin (filozofija), ontološki pojam koji označuje zbiljsku djelatnost nekog bića

Mjanmar:
 Čin (narodi) (Chin), narodi i plemena iz grupe Kuki-Čin.
 Čin (jezici), jezici šire kuki-čin skupine, tibetsko-burmanske porodice.
 Chin (država u Mjanmaru) 
 Chin (planina)